Бен-Амор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1985) — тунисская спортсменка (лёгкая атлетика).
 Бен-Амор, Мохамед Амин (род. 1992) — тунисский футболист, полузащитник.
 Бен-Амор, Семир (род. 1982) — финский хоккеист тунисского происхождения.